Vince Taylor –  cantante e musicista britannico
 Vince Taylor – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Vince Taylor –  culturista statunitense